Giełczyn peut désigner en Pologne :
 Giełczyn, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie
 Giełczyn, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 Giełczyn, village de la voïvodie de Mazovie